Juan Antonio Rodríguez Duflox (San Sebastián, ) es un futbolista profesional retirado español, que jugaba como centrocampista con el sobrenombre de "Juanín".

Trayectoria 
Juanín jugó en la Real Sociedad.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de la Real Sociedad de Fútbol en los años 1940
Futbolistas de la Real Sociedad de Fútbol en los años 1950
Nacidos en San Sebastián